|-
| 211101 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211102 - || || 12 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211103 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211104 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211105 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211106 - || || 15 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211107 - || || 15 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211108 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211109 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211110 - || || 18 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211111 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211112 - || || 20 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211113 - || || 20 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211114 - || || 20 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211115 - || || 21 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211116 - || || 4 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211117 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211118 - || || 15 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211119 - || || 1 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211120 - || || 1 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211121 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211122 - || || 2 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211123 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211124 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211125 - || || 4 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211126 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211127 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211128 - || || 5 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211129 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211130 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211131 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211132 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211133 - || || 9 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211134 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211135 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211136 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211137 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211138 - || || 8 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211139 - || || 8 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211140 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211141 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211142 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211143 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211144 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211145 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211146 - || || 11 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 211147 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211148 - || || 11 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211149 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211150 - || || 12 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211151 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211152 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211153 - || || 12 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211154 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211155 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211156 - || || 14 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211157 - || || 15 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211158 - || || 9 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211159 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211160 - || || 10 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211161 - || || 13 d'abril de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211162 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211163 - || || 4 d'abril de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211164 - || 2002 HT || 16 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211165 - || || 16 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211166 - || || 18 d'abril de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211167 - || || 21 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 211168 - || || 17 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211169 - || 2002 JT || 3 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211170 - || || 4 de maig de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 211171 - || || 4 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211172 - || || 2 de maig de 2002 || Needville || Needville
|-
| 211173 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211174 - || || 7 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211175 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211176 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211177 - || || 9 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211178 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211179 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211180 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211181 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211182 - || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211183 - || || 15 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211184 - || || 15 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211185 - || || 13 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211186 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211187 - || || 8 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211188 - || || 16 de maig de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 211189 - || || 17 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211190 - || || 18 de maig de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211191 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211192 - || || 5 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211193 - || || 6 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211194 - || || 10 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211195 - || || 11 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211196 - || || 13 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211197 - || || 8 de juny de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 211198 - || || 15 de juny de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 211199 - || || 12 de juliol de 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 211200 - || || 13 de juliol de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

1